Городовико́в — фамилия.

Известные носители:
 Городовиков, Басан Бадьминович (1910—1983) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза; племянник Оки Городовикова.
 Городовиков, Ока Иванович (1879—1960) — советский кавалерист, генерал-полковник, Герой Советского Союза.